Hamlet, dán királyfi (1599 és 1602 között), William Shakespeare drámája

Zene 
 Hamlet  (1876), Liszt Ferenc szimfonikus költeménye
 Hamlet (1868), Ambroise Thomas operája
 Hamlet (1968), Szokolay Sándor operája

Film 
Hamlet (1907), Georges Méliès filmje
Hamlet (1908), Henri Desfontaines filmje
Hamlet (1910), Gérard Bourgeois filmje
Hamlet (1921), Svend Gade és Heinz Schall filmje
Hamlet (1948), Laurence Olivier filmje
Hamlet (1964), Grigorij Kozincev filmje 
Hamlet (1967), Kovásznai György rövidfilmje
Hamlet (1969), Tony Richardson filmje
Hamlet (1970), David Giles tévéfilmje
Hamlet (1976), Celestino Coronada filmje
Hamlet (1980), Rodney Bennett filmje
Hamlet (1982), Bódy Gábor filmje
Hamlet (1990), Franco Zeffirelli filmje
Hamlet (1996), Kenneth Branagh filmje
Hamlet (2000), Michael Almereyda filmje
Hamlet 2 (2008), Andrew Fleming filmje

Egyéb 
 Hamlet, város az Amerikai Egyesült Államokban, Észak-Karolinában
 Hamlet, önkormányzat nélküli település az Amerikai Egyesült Államokban, Oregonban
 Hamlet, név, lehet személyek keresztneve és családi neve egyaránt, mint például Hamlet İsaxanlı vagy Harry Gabriel Hamlet nevében